Феррит Сади Мелен (; 2 ноября 1906, Ван, Османская империя — 3 сентября 1988, Анкара, Турция) — турецкий политический, государственный и общественный деятель. Премьер-министр Турции (1972—1973).
Министр финансов Турции (1962—1965). Министр национальной обороны Турции (1971—1972 и 1975—1977).
Депутат Великого национального собрания Турции трёх созывов (1950—1954, 1957—1960, 1983—1987). Сенатор.

Биография 
В 1931 году окончил Школу политических наук Университета Анкары. Получил научную степень в области финансов. После его окончания поступил на государственную службу и был отправлен на стажировку в Париж в Министерство финансов. Через год вернулся на родину и работал инспектором в Министерстве финансов Турции. В 1943 году был назначен генеральным директором одного из департаментов министерства.

С 1950 года — член парламента Турции от Республиканской народной партии.

В мае 1967 вышел из партии и стал одним из соучредителей GP «Güven Partisi» («Партии опоры»), которая позже была переименована в Республиканскую партию доверия.

Занимал пост министра национальной обороны в двух кабинетах Нихата Эрима (1971—1972 и 1975—1977). После отставки Нихата Эрима был назначен премьер-министром одобренного военными коалиционного правительства (1972—1973).

Память 
Его именем назван аэропорт города Ван.

Ссылки 
 Ferit Melen

Премьер-министры Турции
Политики XX века
Члены Великого национального собрания Турции IX созыва
Члены Сената республики (Турция)
Министры финансов Турции
Министры национальной обороны Турции
Члены Республиканской народной партии (Турция)
Выпускники Анкарского университета
Похороненные на кладбище Джебеджи Асри
Родившиеся в городе Ване (Турция)
Члены Великого национального собрания Турции XI созыва
Члены Великого национального собрания Турции XVII созыва